Медве́нка — назва кількох географічних об'єктів у Росії:
 Медвенка — селище міського типу, адміністративний центр Медвенського району Курської області.
 Медвенка — річка в Одинцовському районі Московської області, притока Москви-ріки.